Per Torre Generali si può intendere:

 Torre Generali (La Défense) – ex progetto di grattacielo a Courbevoie, nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine
 Torre Hadid – grattacielo di Milano